Movimiento para la Democracia puede hacer referencia a:

Movimiento para la Democracia, partido político de Cabo Verde cuyo nombre en portugués es Movimento para a Democracia.

Movimiento para la Democracia, partido político de Eslovaquia cuyo nombre en eslovaco es Hnutie za demokraciu.